Понятичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Понятичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Понятичи — деревня в Вилейском районе Минской области.